

Persone
 Giovanni Colone – internato italiano al Lager di Buchenwald
 Joe Colone – cestista statunitense

Storia
 Colone – antica città ellenica della Troade
 Colone – demo dell'antica Attica nella tribù Leontide
 Colone – demo dell'antica Attica nella tribù Antiochide

Pagine correlate
 Colonne (disambigua)